Partido Popular Cristiano Demócrata es el nombre de varios partidos políticos en el mundo:
En Moldavia: Partido Popular Cristiano Demócrata.
En Suiza: Partido Popular Cristiano Demócrata.